Туронский ярус (турон) — второй снизу ярус верхнего отдела меловой системы. Включает породы, образовавшиеся в течение туронского века, продолжавшегося от 93,9 до 89,8±0,3 млн лет назад.

Выделен французским палеонтологом д’Орбиньи в 1842 году. Своё название получил от исторической области Турень (Франция), которую римляне называли «Турония».

В типовом местонахождении сложен песчаниками, мергелями и мелом, содержащими обильные остатки двустворчатых и головоногих моллюсков, морских ежей, фораминифер и других организмов. Широко распространён на территории стран бывшего СССР и представлен различными типами пород, образовавшимися в морских и континентальных условиях.

См. также 
 Сеномано-туронское пограничное биотическое событие

Примечания 

Меловой период
Геологические ярусы